Kuru dere kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Kuru dere (vattendrag i Bulgarien, Burgas), 
 Kuru dere (vattendrag i Bulgarien, Chaskovo), 

Robotskapade Bulgarienförgreningar